Nikola Milojević ist der Name folgender Personen:

* Nikola Milojević (Fußballspieler) (* 1981), serbischer Fußballtorwart
 Nikola Milojević (Tennisspieler) (* 1995), serbischer Tennisspieler